Бе́лая Це́рковь (, ) — село в Солотвинской поселковой общине Тячевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляет 3024 человека.
Занимает площадь 11,10 км².

Географические координаты:
 северная широта: 47° 57';
 восточная долгота: 23° 56';
 высота над уровнем моря: 281 м.

Культовые сооружения: католическая церковь (серого цвета), 2 комплекса Залов Царства свидетелей Иеговы. Возле села — развалины древнего монастыря. Также строится православный храм.

Население 
Большая часть населения — румыны.

Примечания

Ссылки